BSE – targa automobilistica di Sejny (Serbia)

Sigle 

 Black Sun Empire – gruppo Drum & Bass olandese
 Bolshaya Sovetskaya Entsiklopediya – Grande enciclopedia sovietica
 Bombay Stock Exchange – borsa valori indiana
 Bovine Spongiform Encephalopathy – Encefalopatia spongiforme bovina, una malattia neurologica cronica, degenerativa e irreversibile che colpisce i bovini causata da un prione, una proteina patogena conosciuta anche come "agente infettivo non convenzionale"

Codici 

 BSE – aeroporto civile di Sematan, (Malaysia) codice aeroportuale IATA
 bse – lingua wushi, codice ISO 639-3